18 Greatest Hits – album niemieckiej piosenkarki Sandry
 18 Greatest Hits – album polskiego zespołu 2 plus 1